Александр Бровцын:
 Бровцын, Александр Алексеевич — Георгиевский кавалер; капитан 2-го ранга; № 7464; 12 января 1846.
 Бровцын, Александр Николаевич — Георгиевский кавалер; капитан 1-го ранга; № 6255; 11 декабря 1840.